True crime – genere narrativo
True Crime – serie di videogiochi
True Crime: Streets of LA – videogioco del 2003
True Crime: New York City – videogioco del 2005, sequel di Streets of LA
True Crime – album discografico del 1999 della band Zeke
Mente criminale (True Crime) – film del 1996 diretto da Pat Verducci
Fino a prova contraria (True Crime) – film del 1999 diretto da Clint Eastwood